Volvo 460 (type L) var en sedan i Volvo 400-serien (440/460/480), bygget mellem marts 1990 og august 1997.

Teknik 
Mellem 1990 og 1992 fandtes bilen kun med 1,7-liters benzinmotorer − en sugemotor med 59 kW (80 hk) hhv. 66 kW (90 hk) (med karburator) eller 78 kW (106 hk) (med benzinindsprøjtning) samt en turbomotor med 88 kW (120 hk). Kort tid efter introduktionen blev motorerne udstyret med katalysator, hvorved effekten for de fleste motorers vedkommende faldt en smule.

Efter det store facelift i efteråret 1993 til modelåret 1994 kunne modellen fås med benzinmotorer med slagvolume fra 1,6 til 2,0 liter (61 kW (83 hk) til 88 kW (120 hk)). Alle motorerne kom fra Renault og blev også bygget af Renault, dog med hjælp fra Porsches udviklingscentrum i Weissach, som optimerede motorerne teknisk til brug for Volvo. 460 var mest efterspurgt i 1,8 i-udgaven med 66 kW (90 hk). Der kunne vælges mellem tre forskellige gearkassetyper: Femtrins manuel, firetrins automatgear fra ZF eller trinløst automatgear med glidebånd.

Fra modelår 1995 kunne 460 ligeledes leveres med en 1,9-liters turbodieselmotor med 66 kW (90 hk) fra Renault. Motoren var som standard udstyret med ladeluftkøler og oxidationskatalysator, men kunne kun kombineres med femtrins manuel gearkasse.

Volvo 460 blev bygget på fabrikken i Born, Holland af firmaet NedCar, som senere overgik til at være et joint venture mellem Mitsubishi og Volvo, hvilket resulterede i efterfølgeren Volvo S40 og dens søstermodel Mitsubishi Carisma, som begge kom på markedet i sommeren 1995.

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var 400-serien klassificeret som følger:
 1999: Som middelbilen
 2001: Som middelbilen
 2003: Mindst 15% dårligere end middelbilen
 2005: Som middelbilen
 2007: Dårligere end middelbilen
 2009: Som middelbilen
 2011: Dårligere end middelbilen
 2013: Mindst 20% dårligere end middelbilen
 2015: Mindst 20% dårligere end middelbilen

Tekniske data 

Samtlige versioner med benzinmotor er E10-kompatible.

Efterfølger 
Den i joint venture med Mitsubishi fremstillede efterfølger Volvo S40 kom på markedet i sommeren 1995, men alligevel fortsatte 460 i produktion sideløbende med S40 yderligere to år.

Se også 
 Renault F-motor

Noter

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 1991 og 1995 (på tysk og fransk).

Eksterne henvisninger 

460
Små mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1990
Biler fra 1990'erne